Slovo kroužek má různé významy:

 kružnice; mnoho dalších významů viz kruh (rozcestník)
 kroužek (diakritika) – diakritické znaménko, v češtině vyznačuje dlouhé U – Ů, ů
 Kroužek (Rousínov) – část obce Rousínov v okrese Vyškov (Jihomoravský kraj)
 Kroužek (Nebužely) – samota (mlýn) v Kokořínském dole, na katastru obce Nebužely v okrese Mělník (Středočeský kraj)
 kroužkování – označování ptáků za účelem jejich vědeckého zkoumání.
 O-kroužek – těsnicí kroužek vyrobený zpravidla z gumy
 mezikroužek – optická pomůcka, která se užívá pro úpravu fyzikálních vlastností objektivů připevněných na fotoaparát
 kroužek (sdružení) – organizovaná skupina, spolek, občanské sdružení apod.
 kroužek – kvasnicové pivo

Externí odkazy